Wagenhäuser ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef Wagenhäuser (1925–1999), Schweizer Mediziner 
 Joseph Wagenhäuser (1852–1931), deutscher Mediziner
 Wolfgang Wagenhäuser (* 1953), deutscher Pianist und Hochschullehrer